El Varaznuniq, Varazuniq o Varazhnuniq fou un districte del nord-est de Tauruberan. Limitava al sud amb el Mazaz, el Llac Sevan i el districte de Sotk (a Siunia); al nord i est amb el país del Sevordiq; i a l'oest amb Nig.

Mapa del districte de Varaznuniq 
L'Enciclopèdia Soviètica d'Armènia publicà una sèrie de mapes entre els quals hi ha el de la regió Vaspurakanesa de Varaznuniq.

Regions d'Armènia